NTPM steht für:
 Network Termination for Primary rate Multiplex access, Netzabschluss im ISDN für Primärmultiplexanschlüsse
 Nibong Tebal Paper Mill, malaysischer Konzern der Papierindustrie

nTPM steht für:
 normalized Transcripts per million, Maß an Gen-Expressions bei der Sequenzierungsmethode RNA-Seq

Abkürzung